Pleuromalaxis retifera är en snäckart som först beskrevs av Dall 1892.  Pleuromalaxis retifera ingår i släktet Pleuromalaxis och familjen Vitrinellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
retifera